Фрэ́нсис Э́ллингвуд Э́ббот (, 6 ноября 1836, Бостон — 23 октября 1903) — американский философ, богослов, сторонник использования научных методов в теологии. Выступал в защиту т. н. «свободной религии», отрицал догматизм в христианстве и опору на Священное Писание и символы веры.

Биография 
Уроженец Бостона. Окончил Гарвардский университет и Мидвиллскую теологическую семинарию. Всю жизнь поддерживал дружеские отношения с Чарльзом Сандерсом Пирсом. До 1868 служил пастором в унитарных церквях Довера и Толидо. Позднее полностью посвятил себя писательской и преподавательской деятельности. Среди его работ — «Научный теизм» (Scientific Theism) (1885) и «Выход из агностицизма» (The Way Out of Agnosticism) (1890).

Смерть 
Покончил с собой в 1903 году на кладбище в Беверли, штат Массачусетс, приняв снотворное на могиле жены в десятую годовщину её смерти.

Библиография 
 3 издание (1888)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте Гарварда 

Философы XIX века
Философы США
Богословы США